Сантана-ду-Ипанема:
 Сантана-ду-Ипанема — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Сантана-ду-Ипанема — микрорегион в Бразилии, входит в штат Алагоас.